Espúrio Postúmio Albino Regilense — tribuno consular romano em 394 a.C.
 Espúrio Postúmio Albino Caudino — cônsul romano em 334 e 321 a.C.
 Espúrio Postúmio Albino (cônsul em 186 a.C.) — cônsul romano em 186 a.C.
 Espúrio Postúmio Albino Paululo — cônsul romano em 174 a.C.
 Espúrio Postúmio Albino Magno — cônsul romano em 148 a.C.
 Espúrio Postúmio Albino (cônsul em 110 a.C.) — cônsul romano em 110 a.C.

Ver também 
 Espúrio Postúmio Albo Regilense — cônsul romano em 466 a.C. decênviro em 450 a.C.
 Espúrio Postúmio Albo Regilense (tribuno consular em 432 a.C.) — tribuno consular em 432 a.C.
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história